Национальный чемпионат I 1917/1918 () — 15-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1917/1918
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1917 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1918 году